Нида может означать:
 Нида () — плато на острове Крит.
 Нида () — ритуальный статус женщины в иудаизме.
 Нида () — трактат Мишны и Талмуда.
 Нида (, ) — посёлок на Куршской косе в Литве.
 Нида () — река в Польше.
 Нида () — древнеримский город на территории нынешнего Франкфурта-на-Майне.
 Нида, Уити фон (род. 1922) — американский профессиональный баскетболист и тренер, завершивший карьеру.

См. также 
 Нидда (значения)